

Fumetti 
 Lukas – fumetto della Bonelli

Onomastica 
 Lukas – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Luca

Persone 
Renzo Pecchenino, noto anche con lo pseudonimo Lukas (1934-1988) – disegnatore e caricaturista cileno
Aca Lukas (1968) – cantante folk serbo
Jan Lukáš (1988) – calciatore ceco
Jon Lukas (1948-2021) – cantante maltese
Karl Lukas (1919-1995) – attore statunitense
Kim Lukas (1977) – cantante inglese
Paul Lukas (1891-1971) – attore cinematografico, teatrale e televisivo ungherese naturalizzato statunitense
Pavel Lukáš (1975) – calciatore ceco
Petr Lukáš (1978) – calciatore ceco
Tena Lukas (1995) – tennista croata

Pagine correlate

Lucas
Luka